Cantonul Heuchin este un canton din arondismentul Arras, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Anvin || align="right" | 741 || align="right" | 62134 || align="right" | 62036
|-
| Aumerval || align="right" | 191 || align="right" | 62550 || align="right" | 62058
|-
| Bailleul-lès-Pernes || align="right" | 304 || align="right" | 62550 || align="right" | 62071
|-
| Bergueneuse || align="right" | 241 || align="right" | 62134 || align="right" | 62109
|-
| Bours || align="right" | 509 || align="right" | 62550 || align="right" | 62166
|-
| Boyaval || align="right" | 118 || align="right" | 62134 || align="right" | 62171
|-
| Conteville-en-Ternois || align="right" | 69 || align="right" | 62130 || align="right" | 62238
|-
| Eps || align="right" | 182 || align="right" | 62134 || align="right" | 62299
|-
| Équirre || align="right" | 71 || align="right" | 62134 || align="right" | 62301
|-
| Érin || align="right" | 152 || align="right" | 62134 || align="right" | 62303
|-
| Fiefs || align="right" | 329 || align="right" | 62134 || align="right" | 62333
|-
| Fleury || align="right" | 90 || align="right" | 62134 || align="right" | 62339
|-
| Floringhem || align="right" | 675 || align="right" | 62550 || align="right" | 62340
|-
| Fontaine-lès-Boulans || align="right" | 90 || align="right" | 62134 || align="right" | 62342
|-
| Fontaine-lès-Hermans || align="right" | 101 || align="right" | 62550 || align="right" | 62344
|-
| Hestrus || align="right" | 239 || align="right" | 62550 || align="right" | 62450
|-
| Heuchin || align="right" | 537 || align="right" | 62134 || align="right" | 62451
|-
| Huclier || align="right" | 77 || align="right" | 62130 || align="right" | 62462
|-
| Lisbourg || align="right" | 587 || align="right" | 62134 || align="right" | 62519
|-
| Marest || align="right" | 242 || align="right" | 62550 || align="right" | 62553
|-
| Monchy-Cayeux || align="right" | 274 || align="right" | 62134 || align="right" | 62581
|-
| Nédon || align="right" | 140 || align="right" | 62550 || align="right" | 62600
|-
| Nédonchel || align="right" | 210 || align="right" | 62550 || align="right" | 62601
|-
| Pernes || align="right" | 1 628 || align="right" | 62550 || align="right" | 62652
|-
| Prédefin || align="right" | 186 || align="right" | 62134 || align="right" | 62668
|-
| Pressy || align="right" | 284 || align="right" | 62550 || align="right" | 62669
|-
| Sachin || align="right" | 244 || align="right" | 62550 || align="right" | 62732
|-
| Sains-lès-Pernes || align="right" | 209 || align="right" | 62550 || align="right" | 62740
|-
| Tangry || align="right" | 227 || align="right" | 62550 || align="right" | 62805
|-
| Teneur || align="right" | 278 || align="right" | 62134 || align="right" | 62808
|-
| Tilly-Capelle || align="right" | 157 || align="right" | 62134 || align="right" | 62818
|-
| Valhuon || align="right" | 469 || align="right" | 62550 || align="right" | 62835
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais